Braak (gronden), gebied dat niet gebruikt wordt zoals bedoeld is
 Braakland/ZheBilding, een theatergroep
 Braakland (televisieprogramma), een satirisch actualiteitsprogramma